

События 

 Первое упоминание о городе Кассель.
 Король Гарсия I присоединил к Леону Нахеру и Калаорру.
 19 августа — король Галисии Ордоньо II захватил Эвору.
 Война баварцев против венгров.
 Восстание Константина Дуки. Осада болгарами Константинополя.
 913—920 — император Византии Константин VII Порфирогенет (Багрянородный) (905, сентябрь (май) — 959, ноябрь). Сын Льва VI и Зои Карвонопсиды («Огненноокой»).
 Опекуном Константина назначен патриарх Николай. Правительницей становится императрица Зоя.
 Алид Утруш овладел Дейлемом и Табаристаном.

Русь 
 913—914 — поход русский войск в Закавказье и на Каспийское море. В походе участвовало до 50 тыс. человек. Занят один из островов близ Баку.
 Хазары и огузы победили печенегов между Яиком и Волгой.

Скончались 
 6 июня — Александр, византийский император.
 Суньер — граф Барселоны, который постоянно терзал мусульманские владения.
 Анастасий III — папа римский.

См. также

Примечания